Карпу́шин — русская фамилия; имеет женскую форму Карпушина.

Карпушин 
 Карпушин, Александр Романович (род. 1949) — российский дипломат.
 Карпушин, Владимир Алексеевич (1920—1990) — советский учёный-философ, профессор.
 Карпушин, Сергей Васильевич (1944—2000) — советский футболист, вратарь.

Карпушина 
 Карпушина, Анна Владимировна (род. 1982) — российская кёрлингистка.
 Карпушина, Инна Сергеевна (род. 1972) — российский тележурналист, музеевед, автор телепроектов, телеведущая петербургского телевидения.